El término «player» puede referirse a:
 Player, palabra inglesa que significa 'jugador'.

Música 
 Player, banda de rock de Los Ángeles, Estados Unidos.
 Player (1977), álbum de Player.
 Player (2006), álbum de M. Pokora.

Televisión 
 Player (2018), serie de televisión surcoreana.

Robótica 
 Player, interfaz para dispositivos robóticos.